El Perelló kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Perelló (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 El Perelló (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar